E3 Саксо Банк Классик () — ежегодная классическая однодневная велогонка, проходящая по бельгийской Фландрии с 1958 года. Ранее проходила под названиями E3 Харелбеке () и E3 БинкБанк Классик ()

История 
Первая гонка состоялась в 1958 году, хотя предыдущие годы в провинции проводились соревнования-прародительницы E3 Харелбеке. Она проходила по маршруту Харелбеке — Антверпен — Харелбеке. Эти города связывала трасса E3 (ныне ), и гонка получила название Гран-при E3 Харелбеке. На протяжении истории название менялось, добавлялась приставка Приз Фландрии. Хотя 2 дебютные гонки проходили в мае, E3 Харелбеке вскоре заняла нишу в конце марта. Первые 19 гонок победы одерживали только бельгийцы. Долгое время рекорд побед удерживал выигрывавший E3 четыре раза антверпенцец Рик ван Лой, в 2012 году его обошёл земляк Том Бонен. В первые годы протяжённость дистанция составляла немногим более двухсот километров, в 1980-е годы выросла до 236, а с 2007 года снова составляет 203 километра. Текущий маршрут проходит петлёй из Харелбеке в Восточную Фландрию и обратно. С самого начала гонщиков ждут участки брусчатки, вторая половина дистанции включает несколько характерных для бельгийских однодневок подъёмов. E3 Харелбеке традиционно открывает неделю фламандских классик, включающую Гент — Вевельгем, Флеш Брабансон, Три дня Де Панне и наиболее престижный Тур Фландрии. В 2012 году гонка была включена в элитный UCI World Tour, и прошла в нетипичный день недели, пятницу, чтобы дать гонщикам день отдыха перед воскресной Гент — Вевельгем.

Призёры

Рекорд побед

Индивидульно

По странам

Ссылки 

 Официальный сайт
 Профиль на cyclingarchives.com
 Профиль на Cycling Quotient
 E3 Prijs Harelbeke – 203 км по дорогам Фландрии

Велогонки в Бельгии
Фландрия
Мероприятия, регулярно проводимые с 1958 года